Камышовка — село в Переволоцком районе Оренбургской области. Входит в состав Преторийского сельсовета.

Географическое положение 
Расположено на левом берегу реки Гусиха, в 75 км к северо-западу от Оренбурга.

История 
Немецкое братско-меннонитское село Камышовка основано в 1895 году переселенцами из молочанских колоний. Меннитские общины Карагуй и Николаевка. До революции входило в состав Абрамовской, затем Кипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии. После в составе Покровского, Кичкасского немецкого и Новосергиевского районов. В 1931 году образован колхоз «Юнгштурм», с 1950 года отделение колхоза им. К.Маркса.

Население 

Национальный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

Примечания 

Населённые пункты Переволоцкого района
Места поселения российских немцев в Оренбургской области